Речная полиция — орган специального наблюдения за водами Санкт-Петербурга. Находилась в введении обер-полицмейстера.

Создание 

В 1866 г. под председательством бывшего генерал-губернатора князя Суворова была учреждена комиссия для выработки проекта речной полиции. В 1867 году, после того как комиссия дала положительное заключение, последовало высочайшее повеление об устройстве речной полиции. По этому повелению было предложено поручить в ведение речной полиции все реки и каналы в черте Санкт-Петербурга.

Обязанности Речной полиции 
 Надзор за точным исполнением постановлений по предмету сухоходства и охранения порядка как на воде, так и на береговых сооружениях.
 Охранение порядка, относительно беспрепятственного следования судов по рекам и каналам.
 Наблюдение за своевременною нагрузкою товаров, выкаткою на берег и т. п., с назначением срока, по истечении которого берега должны быть очищены для беспрепятственного прохода новых судов.
 Принятие мер к спасению утопающих людей и погибающих судов.
 Наблюдение за исправным содержанием паровых и гребных судов, предназначенных на случай наводнения.
 Преследование на водах воровства и бродяжничества.
 Определение правил по закрытии навигации, о безопасности прохода и проезда по льду.

Состав Речной полиции 

Речная полиция состояла из управляющего, трёх его помощников, необходимого количества нижних чинов по штату и команды матросов, ежегодно назначаемых Морским министерством на счет сумм, отпускаемых на содержание Речной полиции. Первым управляющим речной полиции был капитан-лейтенант В. И. Коростовец.

Инвентарь 
Для своих нужд речной полиции полагалось иметь: до 30 двухвесельных шлюпок, размещённых в различных пунктах рек, и 2 железных паровых лодки для тушения пожаров.

Плата 
Ежегодно на содержание речной полиции выделялось 80 000 рублей. Старшие помощники управляющего получали по 360 рублей, матросы получали 300 рублей в год.

Полиция Российской империи